Matthew Myers (né le  à Cardiff, Pays de Galles au Royaume-Uni) est un joueur professionnel britannique de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au Royaume-Uni, il représente son pays à diverses compétitions internationales depuis 2002. Il joue au plus niveau britannique, en EIHL depuis 2004. Il a effectué une saison en ECHL en Amérique du Nord en 2009-2010.

Statistiques en carrière

En club 

|2000-2001 ||Cardiff Satans ||U19 English A ||13 ||17 ||18 ||35 ||8 ||9 ||12 ||9 ||21 ||18
|- 
|2000-2001 ||England ||EPIHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || || 
|-
|2001-2002 ||Cardiff Satans ||U19 English A ||8 ||9 ||8 ||17 ||16 || || || || || 
|- 
|2001-2002 ||Cardiff Satans ||BNL ||32 ||5 ||3 ||8 ||8 || || || || || 
|-
|2001-2002 ||England ||EPIHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 || || || || || 
|- 
|rowspan="2"|2002-2003 ||Cardiff Devils ||FBNL ||30 ||5 ||4 ||9 ||24 ||10 ||0 ||0 ||0 ||10 
|- 
|Cardiff Devils ||Findus Cup ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||England ||EPIHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||8 || || || || || 
|-
|Swindon Lynx ||EPIHL ||5 ||5 ||0 ||5 ||14 ||1 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|rowspan="2"|2003-2004 ||Cardiff Devils ||Challenge Cup ||2 ||0 ||0 ||0 ||25 || || || || || 
|- 
|Cardiff Devils ||EIHL ||51 ||5 ||7 ||12 ||48 ||6 ||3 ||4 ||7 ||6
|-
|rowspan="3"|2004-2005 ||Nottingham Panthers ||Crossover League ||14 ||2 ||5 ||7 ||8 || || || || ||  
|-
|Nottingham Panthers ||Challenge Cup ||8 ||0 ||1 ||1 ||37|| || || || || 
|-
|Nottingham Panthers ||EIHL ||29 ||0 ||9 ||9 ||28 || || || || || 
|- 
|rowspan="2"|2006-2007 ||Nottingham Panthers ||Challenge Cup ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 || || || || ||  
|- 
|Nottingham Panthers ||EIHL ||49 ||6 ||18 ||24 ||95 ||4 ||0 ||0 ||0 ||28
|-
|2007-2008 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||64 ||10 ||20 ||30 ||74 ||2 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2008-2009 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||44 ||12 ||29 ||41 ||73 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||6 ||1 ||2 ||3 ||8|| || || || ||  
|-
|Chiefs de Johnstown ||ECHL ||22 ||2 ||3 ||5 ||31 || || || || || 
|- 
|2010-2011 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||60 ||23 ||43 ||66 ||109 ||4 ||2 ||3 ||5 ||8
|- 
|2011-2012 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||61 || 19|| 37||56 || 48|| 3||1 ||3 ||4 || 2
|- 
|rowspan="2"|2012-2013 ||Nottingham Panthers ||Challenge Cup ||6 ||0 ||4 ||4 ||6 || || || || ||  
|- 
||Nottingham Panthers ||EIHL || 57||16 || 25||41 || 62||4 ||3 ||0 || 3|| 6
|- 
|2013-2014 ||Cardiff Devils ||EIHL || 60|| 16|| 26|| 42||142 || || || || || 
|- 
|2014-2015 ||Cardiff Devils ||EIHL || 44||18 ||16 ||34 || 69||2 || 0||1 || 1|| 2
|-
| 2015-2016 || Nottingham Panthers || EIHL || 52 || 12 || 17 || 29 || 39 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017||Cardiff Devils ||EIHL || 52 || 9 || 13 || 22 || 53 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018||Cardiff Devils ||EIHL || 56 || 9 || 15 || 24 || 26 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2018-2018||Cardiff Devils ||EIHL ||60 || 4 || 8 || 12 || 24 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2019-2020||Cardiff Devils ||EIHL || 45 || 7 || 10 || 17 || 40 || || || || || 
|-
| 2020-2021|| Sheffield Steelers ||EIHL || 16 || 1 || 3 || 4 || 8 || || || || || 
|-
| 2021-2022 || Nottingham Panthers || EIHL ||  ||

International

|2002 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde - de 18 ans div. 2 || 5 || 2 || 3 || 5 || 8 ||align="left"|
|-  
|2003 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 5 || 8 || 9 || 17 || 4 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 5 || 3 || 6 || 9 || 6 ||align="left"|
|-  
|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 || 5 || 3 || 0 || 3 || 10 ||align="left"|
|-  
|2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|
|- 
|2009 ||align="left"| ||align="left"| Qualification olympique pool D || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"|
|-
|2012 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 A || 5 || 1 || 0 || 1 || 10 ||align="left"|
|-
|2013 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 A || 5 || 0 || 0 || 0 || 10 ||align="left"|
|-
| 2013 ||align="left"| ||align="left"| Qualification olympique pool D || 6 || 0 || 1 || 1 || 20 ||align="left"|
|-
|2014 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 B || 5 || 1 || 0 || 1 || 8 ||align="left"|
|-
|2015 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 B || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|- 
|2016 ||align="left"| ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"|Non qualifié
|-
|2016 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 B || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"|
|-
|2017 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 B || 5 || 3 || 3 || 6 || 4 ||align="left"|
|-
|2018 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. d1 A || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|
|-
|2019 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|-
|2021 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Cardiff
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur des Cardiff Devils
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Sheffield Steelers
Attaquant de hockey sur glace